Hanaholmen kan syfta på:

 Hanaholmen, Esbo – en ö i Esbo
 Hanaholmen, Helsingfors – en tidigare udde med kraftverk i Sörnäs i Helsingfors stad
 Hanaholmen, Ingå – en ö i landskapet Nyland
 Hanaholmens kulturcentrum – ett forum för samarbete mellan Sverige och Finland i Esbo

Se även
Haraholmen